Normant peut faire référence à : 
 Manufacture Normant frères,  à Romorantin-Lanthenay
 Éditions Normant, un éditeur français à Nantes
 Louis Normant Du Faradon (1681-1759), un sulpicien canadien
 Antoine Normant (1784-1849), homme politique français 
 Réaction de Normant, une réaction chimique de carbocupration

Voir aussi
 
Patronyme français